Sertanópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sertanópolis (ort), Paraná, 
 Sertanópolis (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar